В данной статье приведена оценка средней распространённости химических элементов в человеческом организме.

Атомы в организме человека
В среднем 70-килограммовое тело взрослого человека содержит около 6,7×1027 атомов и состоит из более чем 60 химических элементов, из которых 60 самых распространённых приведены в таблице ниже.

См. также 
 Распространённость химических элементов
 Периодическая таблица

Примечания 

Биохимия

Списки химических элементов